Церковь Святого Бенедикта () — церковь в архиепархии Кьети-Васто Римско-католической церкви во фракции Пьяццано в коммуне Атесса, в провинции Кьети, в регионе Абруццо, в Италии.

История 
Идея строительства церкви в Пьяццано восходит к 17 января 1939 году, когда Вито Баттилани создал комиссию по строительству сельской часовни и открыл накопительный счет в почтовом отделении Пьяццано. Ещё большую инициативу в этом деле проявила его супруга Джузеппина, урожденная Педрони, которая, после смерти в младенчестве их единственного сына Антонио в 1931 году, в течение 10 лет пыталась построить храм в честь святого Антония. Первые попытки по возведению храма были предприняты в 1940—1942 годах.

В 1954 году по просьбе Вито Баттилани во фракцию был прислан временный священник Джорджо Фальцони. Тогда же в одной из комнат в доме местных жителей была устроена часовня Святейшего Сердца Иисуса. В 1960 году священник Лучиано Чиккитти, уже год как назначенный настоятелем прихода, создал приют в Пьяццано, во внутреннем дворике которого построил часовню Богоматери Лурдской.

Развитие промышленной зоны в регионе способствовало скорому строительству социального центра и возведению церкви. Первый камень в основание нынешней церкви, освященной в честь Святого Бенедикта, был положен Винченцо Фаджоло, архиепископом Кьети и апостольским администратором Васто в субботу 25 ноября 1972 года, накануне праздника Христа Царя.

На церемонии закладки первого камня также присутствовали Бенедетто Фалькуччи, епископ Атессы и министр здравоохранения Ремо Гаспари. Проект храма был создан инженером Флориндо Карабба и геодезистом Себастьяно Катания.

Церковь была освящена 28 декабря 1975 года епископом Винченцо Фаджоло. В этот же день были освящены два новых колокола. В 1979 году фасад здания украсила мозаика. Церковь была полностью отремонтирована к 1998 году, по проекту приходского священника Клаудио Пеллегрини и освящена 28 декабря того же года Эдоардо Меникелли, архиепископом Кьети-Васто.

Праздник святого Бенедикта здесь отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

Описание 
Храм представляет собой латинский крест с полигональным куполом.

Фасад церкви украшен мозаикой, на которой изображен святой Бенедикт. Справа от святого Бенедикта изображен священник Лучано Чиккитти, скончавшийся ко времени создания мозаики. Он изображен с лопатой в руках, в память о его трудах по благоустройству прихода. Слева от святого Бенедикта изображен святой Альфредо Пинелли.

Внутреннее убранство храма выдержано в мягких тонах. Окна украшены витражами. Большая люстра и бра из кованого железа выполнены по эскизам местной художницы Элеоноры Майоло. Ею же расписаны апсида и боковые стены. На апсиде изображены четыре евангелиста. Алтарь, кафедра, картины Крестного пути и пасхальный подсвечник сделаны из камня местным скульптором Николой Фарина. На алтаре стоит статуя Христа, возносящегося на небо, в окружении шести витражей, изображающих, слева на право, святую императрицу Елену, святого Антония Падуанского, святого Бенедикта, святого Камилла Де Леллиса, святого Гарвиила и святого Роха.

Рядом церковью находится статуя Мадонны, возведенная в честь принесения в Пьяццано чудотворной статуи Богоматери из санктуария Касальбордино в 1998 году, и памятник священнику Лучиано Чиккитти, поставленный в 1980 году, после его безвременной кончины.

Оригинальная по своему архитектурному решению высокая колокольня (27 метров) украшена часами.

Источники 
 La chiesa di S. Benedetto. Loc. Piazzano, via del Sangro. 
 Церковь святого Бенедикта (Chiesa di San Веnedetto)

Бенедикт
Бенедикт
А
Атесса